Bananowy doktor (ang. Royal Pains) – amerykański serial komediowy nadawany przez stację USA Network od 4 czerwca 2009 do 6 lipca 2016. W Polsce nadawany przez stacje TVP1, TVN 7 oraz Universal Channel. Serial został wyprodukowany przez amerykańską firmę Universal Cable Productions.

Opis fabuły 
Lekarz Hank Lawson (Mark Feuerstein), zostaje zwolniony z pracy w szpitalu po niesłusznym oskarżeniu o nieumyślne spowodowanie śmierci jednego z wpływowych dobroczyńców placówki. Załamany, przyjmuje propozycję odwiedzin u swojego młodszego brata Evana (Paulo Costanzo) w Hamptons, miejscu zamieszkania najbogatszych ludzi w Stanach Zjednoczonych. Ratuje tam kobietę i dzięki zdobytej popularności zostaje lekarzem na telefon dla mieszkańców Hamptons.

Obsada 
 Mark Feuerstein jako Hank Lawson
 Paulo Costanzo jako Evan Lawson
 Reshma Shetty jako Divya Katdare
 Jill Flint jako Jill Casey
 Campbell Scott jako Boris Kuerster Von Jurgens-Ratenicz
 Brooke D’Orsay jako Paige Collins
 Henry Winkler jako Eddie R. Lawson
 Ben Shenkman jako Jeremiah Sacani

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale komediowe
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2016
Programy telewizji USA Network